Guernica (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Gernika-Lumo, Spaans: Guernica y Luno, een gemeente in de Spaanse provincie Biskaje
 Bombardement op Guernica, het bombardement op dat stadje in 1937
 Guernica (schilderij), een schilderij van Picasso uit 1937, genoemd naar de plaats Guernica in Biskaje
 Guernica (Balada), compositie van de Spaanse componist Leonardo Balada